Carey Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carey Hill (Hampshire County, Massachusetts)	
 Carey Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Carey Hill (New York)	
 Carey Hill (Ohio)	
 Carey Hill (Pennsylvania)	
 Carey Hill (South Carolina)